«Нур» («Свет») — общественно-политическая газета на цахурском и русском языках, издающаяся в Дагестане.

Газета освещает общественно-политические события, происходящие в Дагестане, а также публикует материалы по истории и культуре цахуров. Выходит на 8 полосах формата А3 один раз в неделю. Имеет литературную страницу, где печатаются стихи и сказки местных авторов. Единственная в мире газета на цахурском языке.

История 
Газета основана в 1995 году. Учредителями являются Народное Собрание и Правительство Дагестана. Первым редактором был профессор ДГПУ Гарун Ибрагимов. Нынешний главный редактор — Байрам Абдуллаев (с ноября 2015 года по настоящее время).

Ссылки 
 Сайт газеты "НУР"
 Газете «Нур» исполнилось 15 лет
 Конкурс произведений на цахурском языке
 Редакция готовит журнал о цахурах и сборник цахурской литературы

Газеты на цахурском языке
Газеты на русском языке
Газеты Дагестана
Средства массовой информации Махачкалы